Název Muži v černém má několik významů.

 Muži v černém – konspirační teorie
 Muži v černém (komiks) – americký komiks The Men in Black
 Muži v černém (film) – americký hraný film z roku 1997
 Muži v černém 2 – americký hraný film z roku 2002
 Muži v černém 3 – americký hraný film z roku 2012
Muži v černém: Globální hrozba – americký hraný film z roku 2019
 Muži v černém (seriál) – americký animovaný seriál Men in Black: The Series